San Francisco de Laishi , een plaats in de Argentijnse provincie Formosa
Laishi (departement), een departement van de Argentijnse provincie Formosa